Компаунд (, , ) – 

 1) Електроізоляційний матеріал з асфальтових і парафінових речовин та олій.
 2) Динамомашина з обмотками послідовного і паралельного збудження водночас. 
 3) Парова машина подвійного розширення.

Література